Promotion (von lateinisch promovere „befördern, aufrücken lassen“) steht für:

 Promotion (Doktor), Verleihung des Doktorgrades
 Promotion A, Doktor eines Wissenschaftszweiges in der DDR
 Promotion B, Doktor der Wissenschaften in der DDR
 Promotion, Typumwandlung in einigen Programmiersprachen, siehe Typumwandlung #Typerweiterung und Typeinschränkung
 Promotion, Teilaspekt bei der Vermarktung von Produkten, siehe Kommunikationspolitik (Marketing)
 Promotion, Vermarktung der Sportarten Boxen und Wrestling, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #P

 Promotionen steht für:
 Promotionen (Walzer), Musikstück von Johann Strauss Sohn (1859)

Siehe auch:
 Promotion League (Schweizer Fussball)
 Sales Promotion (Verkaufsförderung)
 Musikpromotion (Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit)

 Promovierung (Begriffsklärung)